La Lutte (politieke partij), een Belgische trotskistische politieke partij
 La Lutte (weekblad), een voormalig Belgisch tijdschrift